Austria:
 Fehring – miasto w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark

Osoby:
 Günter Fehring – niemiecki archeolog
 Hubertus Fehring – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Vehring
 Vering